Violet D. Bobcat (surnommé aussi « le Bobcat ») est la mascotte des équipes de sport universitaire de l’Université de New York (New York University ou NYU). Cette mascotte prend la forme d’un lynx (bobcat en anglais). Les supporters de l’université lui ont construit tout un passé ainsi qu’une vie fictive.

Histoire

Période antérieure au Bobcat 
Les athlètes de l'Université de New York avaient l'habitude de porter les couleurs violet et blanc. Le violet fait référence aux violettes qui poussent à l'ombre des arbres de Washington Square Park. Le nom de "Violettes", utilisé pour désigner les équipes ou plus généralement les étudiants de la NYU, était porté avec fierté et distinction lors des événements sportifs, pendant plus de 150 ans. Les adversaires avaient du respect pour ce violet-bleuâtre distinctif et les supporters le vénérait.

Il y a eu plusieurs tentatives de changer le surnom et la mascotte de l'université, au fil des années. Ces propositions ont été rejetées maintes et maintes fois par une majorité de supporters qui ont vraisemblablement conscience des traditions et de l'histoire associée à ce nom. Seul un nom organique, lié à la tradition des bourses d'études de l'université, pouvait faire l'affaire pour représenter l'Université de New York.

Genèse 
Ce n'est qu'à partir de 1984 que le statut de la Violette fut remis en cause. C'est à cette époque que la Bobst Library a décidé d'informatiser son catalogue, afin de faciliter les recherches. Le surnom et le logo de ce système proviennent de la contraction du nom de ce catalogue : « Bobcat » (de Bobst Catalog). L'image du lynx stylisé était alors utilisé comme identité graphique.

En tant que membre fondateur de la NCAA, l'Université de New York a, à la même époque, profondément réorganiser le département des sports. En effet, l'administration a décidé qu'il était préférable pour l'université de concourir en troisième division, plutôt qu'en première, à quelques exceptions près. Lors du premier match de basket en division 3, en 1983, contre l'équipe de l'Université de la ville de New York, la NYU était représentée par une mascotte représentant une violette. Le costume se composait d'un collant vert, d'un visage grimé en violet et de cheveux jaunes. Cependant cette violette était loin de provoquer la  peur ou le respect, ce qui est généralement le but d'une mascotte.

Il était indispensable que la décision viennent d'en haut afin d'obtenir un changement . C'est donc le président de la NYU, le Dr. L. Jay Oliva qui décida que la « violette » serait remplacé par une mascotte qui véhiculerait une meilleure image. Son choix se porta sur le Bobcat. Certains pensent que son choix fut influencé par le catalogue informatique. En fait, le lynx est le seul animal sauvage à vivre et à se reproduire à New York. Ces gros chats sont connus pour se balader librement sur l'ancien campus de University Heights. Ce Bobcat de la NYU porterait une tenue violette et continuerait à porter le nom de Violet. Les spécialistes prétendent que le lynx américain est connu pour son adaptabilité et qu'aujourd'hui, les lynx sont plus nombreux qu'à l'époque coloniale et vivent un peu partout dans la banlieue new yorkaise.

L’incarnation du mythe 
C'est à cette époque qu'un lynx sauvage a fait son apparition dans la réserve des costumes de la Tisch School of the Arts. Il ressemblait de façon saisissante à l'illustration utilisée pour le catalogue informatique de la bibliothèque. Cette découverte a été considérée comme une heureuse coïncidence puisqu'aucun lynx n'avait été aperçu au cœur New York depuis plusieurs décennies. Le lynx représente le lien entre l'excellence académique et l'esprit de concurrence du sport, en d'autres termes des caractéristiques que l'Université de New York a toujours récompensé. 

Malgré l'apparition de cette nouvelle mascotte, la couleur violette et le surnom des équipes (les "violettes") est resté en usage. Après trois années de bons et loyaux services et plus d'une centaine d'apparitions publiques lors de compétitions sportives, le lynx original était éreinté. Il est alors devenu évident qu'il était grand temps qu'il prenne sa retraite, aux frais de l'université.

La version moderne de la mascotte 
Pendant la mi-temps d'un match de basket contre les Eagles de l'Université Emory en 1988, le Bobcat a été vicieusement attaqué par la mascotte d'Emory, un aigle très agressif. Le lynx a eu à peine le temps de se réfugier dans une cabine de téléphone qui avait été installée au centre du terrain. L'aigle planait au-dessus mais, quelques secondes plus tard, un nouveau Bobcat plus féroce émergea de la cabine et fit son casse-croûte de l'aigle.

C'est de cette façon que l'incarnation actuelle de Violet D. Bobcat était née, entièrement vêtu de violet et symbolisant la tradition d'excellence universitaire et sportive de la  NYU. On s'accorde généralement à dire que l'engagement de l'université dans la toute nouvelle University Athletic Association a joué un rôle important dans cette renaissance de la mascotte.  

Violet D. Bobcat peut être vu à de nombreux événements (sportifs, sociaux ou plus officiels) au Coles Center, au Palladium et partout sur le campus de la NYU. Pour attirer l'attention de Bobcat, les supporters ont l'habitude de crier « Go Violets » (Allez, les violettes !), « Hey Violet », « Hey Bobcat » et de lui faire des signes de la main. (Voir la vidéo)

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel du Bobcat

Mascotte
Lynx de fiction
Violets de NYU